Peter Mazan (ur. 13 maja 1990 w Bojnicach) – słowacki piłkarz występujący na pozycji pomocnika w słowackim klubie FK Pohronie. W swojej karierze grał w takich zespołach jak AS Trenčín, Radomiak Radom i Raków Częstochowa.

Statystyki

Klubowe 

 (aktualne na dzień 29 czerwca 2021)

Sukcesy

Klubowe

AS Trenčín 

 Mistrzostwo II ligiː 2010/11
 3. miejsce w Mistrzostwach Słowacjiː 2012/13

Raków Częstochowa 

 Mistrzostwo II ligiː 2016/17

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Słowaccy piłkarze
Piłkarze AS Trenčín
Piłkarze FC ViOn Zlaté Moravce
Piłkarze Dukli Bańska Bystrzyca
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze Radomiaka Radom
Piłkarze FK Pohronie
Urodzeni w 1990
Piłkarze MFK Skalica